Farkas István (18. század) orvos
 Farkas István (1828 k.–1881) honvédtiszt, ügyvéd, színháztámogató
 Farkas István (1837–1904) római katolikus plébános
 Farkas István (1869–1944) cipész, országgyűlési képviselő, pártpolitikus
 Farkas István (1874–?) gyógyszerész
 Farkas István, boldogfai (1875–1921) jogász, sümegi főszolgabíró 
 Farkas István (1879–1941) felsőházi tag, kormányfőtanácsos, lapszerkesztő, református püspök
 Farkas István (1887–1944) festőművész
 Farkas István (1895–1976) író, újságíró. 1949-től Új-Zélandon élt. Írói álnevei: N. Nicoll, Kőszegi-Farkas István, F. Kőszegi István, Sidonius, ...
 Farkas István (1896–1927) segédlelkész
 Farkas István (1897–1983) nemzetgyűlési képviselő, nyomdász
 Farkas István (1899–?) tanár, író. Írói álneve (1938-tól): Sági Farkas István
 Farkas István (1900–1975) író, újságíró, műfordító, polgári iskolai tanár
 Farkas István (1919–2013) jégkorongozó
 Farkas István (1929–1989) rendező
 Farkas István (1940) filozófus, szociológus, egyetemi docens
 Farkas István (1942) polgármester, üzemgazdász
 Farkas István (1949) „Lupus atya”, piarista szerzetes
 Farkas István (1950) közgazdász, bankár
 Farkas István (1951) villamosmérnök, kutatómérnök, egyetemi docens, a napenergia-hasznosítás, a megújuló energetika szakértője
 Farkas István (1952) geofizikus
 Farkas István (1984) labdarúgó

hasonló néven
 Farkas István Péter (1950–) Liszt Ferenc-díjas harsonaművész

Jegyzetek